Миге́ль А́нхель Мело́ньо (; 22 марта 1905, Монтевидео — 27 марта 1945, Монтевидео) — уругвайский футболист, полузащитник.

Чемпион мира 1930 года, олимпийский чемпион 1928 года.

Биография 
Мигель Анхель Мелоньо родился в Сальто, на клубном уровне выступал за «Белья Висту». Он относится к плеяде самых выдающихся футболистов клуба 1920-х годов, наряду с Хосе Насасси, Адэмаром Канавеси, Хосе Леандро Андраде и Пабло Дорадо

В 1925 году провёл три матча за сборную Уругвая. Все три носили товарищеский статус, и все три были сыграны в Асунсьоне против сборной Парагвая.

В 1926 году Мелоньо также вызывался в сборную Уругвая, в 1928 году поехал в Амстердам на Олимпийские игры, но на поле не выходил, однако в качестве участника команды завоевал золотую олимпийскую медаль.

То же самое произошло и в 1930 году. Мелоньо стал чемпионом мира, однако на поле так и не появился.

Мигель Анхель Мелоньо умер в 1945 году в возрасте всего 40 лет. Похоронен в Монтевидео.

Титулы 
 Чемпион мира (1): 1930
 Олимпийский чемпион (1): 1928

Примечания

Ссылки 
 Составы чемпионов мира по футболу

Футболисты Уругвая
Олимпийские чемпионы по футболу
Олимпийские чемпионы от Уругвая
Чемпионы летних Олимпийских игр 1928 года
Футболисты на летних Олимпийских играх 1928 года
Чемпионы мира по футболу
Игроки сборной Уругвая по футболу
Игроки ФК «Белья Виста»